Мендель Андрій Корнійович (1920—2012) — український хірург, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської хірургії НМУ імені О. О. Богомольця.
 Грегор Мендель (1822—1884) — католицький священик і моравський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики.
 Мендель Микола Андрійович (1969) — український хірург, кандидат медичних наук, заслужений лікар України (2017).
 Мендель Роман Володимирович (1989—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мендель Семен Соломонович (1907—1974) — радянський художник театра, графік.
 Фелікс Мендель (1862—1925) — німецький лікар, відомий першим описом внутрішньошкірної туберкулінової реакції, відомої тепер більше як проба Манту.
 Мендель Юлія Володимирівна (1986) — українська журналістка, прессекретар Президента України.

Прізвища